Томас Эдвард «Том» Хендерсон (; родился 26 января 1952 года в Ньюберри, штат Южная Каролина, США) ― американский профессиональный баскетболист.

Биография 
Играл на позиции разыгрывающего и атакующего защитника. Учился в  Гавайском университете. В 1974 году он был выбран на драфте НБА в первом раунде под общим 7-м номером командой «Атланта Хокс». На протяжении девяти лет (1974–1983) вёл успешную профессиональную карьеру, выступая за «Хокс», «Вашингтон Буллетс» и «Хьюстон Рокетс». Всего за карьеру в НБА сыграл 650 игр, в которых забил 6088 очков (в среднем 9,4 за игру), совершил 1494 подбора, 3136 передач, 760 перехватов и 76 блокшотов. Трижды играл в финале НБА, но только однажды выиграл чемпионский титул в 1978 году, выступая в составе «Вашингтон Буллетс».

В 1972 году, ещё во время своей студенческой карьеры, Хендерсон выступил в составе национальной сборной США на летних Олимпийских играх в Мюнхене, где принял участие в скандальном финале баскетбольного турнира этих игр, в котором звёзднополосатые на последних секундах уступили сборной СССР. Хендерсон и остальные игроки команды впоследствии так никогда и не приняли серебряных медалей, считая себя победителями.

После своего ухода из баскетбола Хендерсон долгое время проработал на должности администратора в учреждении для несовершеннолетних в Хьюстоне.

Примечания

Ссылки 
 Статистика в НБА на сайте Basketball-Reference.com
 We Will Never Accept Silver 

Выпускники Средней школы Девитта Клинтона
Баскетболисты США
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Вашингтон Буллетс»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки сборной США по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1972 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1972 года